, сокращённо  или  — еженедельный японский журнал манги для юношей (сёнэн), выпускаемый издательством Akita Shoten с 15 июля 1969 года. По неофициальным данным, его тираж составляет 500 тыс. экземпляров. В Champion печаталась такая известная манга, как Apocalypse Zero, Cutey Honey, Grappler Baki, My-Hime.

История 
Champion был создан в 1969 году вместе с  и  на волне популярности юношеских журналов. Изначально издание выходило дважды в месяц. В нём публиковались такие известные авторы, как Осаму Тэдзука (Alabaster) и Сайто Такао. В 1970 году в издательстве Akita Shoten начал выходить отдельный ежемесячный сёнэн-журнал Gekkan Shonen Champion, а Champion стал еженедельным. Популярность журнала увеличивалась, и туда ушли такие авторы, как Го Нагаи (Abashiri Ikka).

В 1972 году, с приходом главного редактора , началась золотая эра в истории журнала, продолжавшаяся до 1980-х годов. Тиражи превышали миллион экземпляров, Champion на равных конкурировал с такими изданиями, как Shonen Magazine и Shonen Sunday. В нём публиковалась манга Dokaben Синдзи Мидзусимы, Mataro ga Kuru!! Фудзико Фудзио, Black Jack Осаму Тэдзуки, Gaki Deka Тацухико Ямагами, Tsuki to Suppon Кумио Янагисавы, Eko Eko Azarak Синъити Коги, Cutey Honey Го Нагаи. Среди известных работ, выходивших в 1980-х годах, можно назвать Runrun Company Мики Тори и Plawres Sanshiro.

В 1990-х годах большую популярность получили многие молодые авторы Champion: Хамаока Кэндзи (Urayasu Tekkin Kazoku), Масахито Сода, Хидэюки Ёнэхара, Хироси Такахаси (Crows), Такаюки Ямагути (Apocalypse Zero), Синдзи Сайдзё (Iron Wok Jan), Кэйсукэ Итагаки (Grappler Baki). В настоящее время Champion остаётся одним из лидирующих сёнэн-журналов на японском рынке.

Манга в журнале

В процессе публикации 

 Ganso! Urayasu Tekkin Kazoku ()
 Dokaben: Superstars-hen ()
 Grappler Baki
 Mitsudomoe
 Saint Seiya: The Lost Canvas ()
 Clover ()
 Angel Voice ()
 Shinryaku! Ika Musume
 Yowamushi Pedal ()
 Tsuriya Nagare ()
 Nanba Deadend ()

 Mokuyoubi no Furutto ()
 Ninkyou Hime Leira ()
 Bachi Bachi ()
 Shutsujin!! Musho Daka Haikyuugun ()
 Kerberos ()
 Hanzasky ()
 Sugarless ()
 Hamidoru! ()
 Gyoutoku Uoya Rouman Supabaito J ()
 Kigatagakita ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Журналы сёнэн-манги